Glücklich steht für:

 glücklich sein oder Glück haben, siehe Glück
 den Namen einer von Rainer Trüby zusammengestellten Sampler-Reihe

Glücklich ist der Name folgender Personen:

 Hans-Joachim Glücklich (* 1941), deutscher Altphilologe
 Heinrich Glücklich (1877–1971), deutscher Kaufmann und Politiker
 Jens Glücklich (* 1966), deutscher Bahnradsportler
 Simon Glücklich (1863–1943), deutscher Maler
 Vilma Glücklich (1872–1927), ungarische Feministin und Lehrerin
 Wilma Glücklich (* 1952), deutsche Politikerin (CDU)
Siehe auch:
 Ein Glücklicher